Csehország
 Černá, település a Semilyi járásban
 Černá, település a Žďár nad Sázavou-i  járásban
 Černá u Bohdanče, település a Pardubicei járásban
 Černá v Pošumaví, település a Český Krumlov-i járásban
 Černá (németül: Schwarzwasser), folyó Csehországban és Németországban